Dead Last, telessérie da Warner (2001) exibida no Brasil como Além da Morte
 Flatliners (2017), filme com Ellen Page rebatizado de Além da Morte em Portugal
 Além da Morte (álbum), de Mara Lima
 Além da Morte (livro), publicação espírita supostamente psicografada por Divaldo Franco